Les centipèdes sont une classe d'arthropodes myriapodes ;
 Le centipède est une créature imaginaire littéraire ;
 Centipede est un jeu vidéo ;
 Centipede est un titre du groupe de musique électronique Knife Party.
 Centipède est le nom d'un groupe scientifique, tentant de mettre au point un sérum pour augmenter considérablement les capacités physique d'une personne, dans la série Marvel : Les Agents du SHIELD.
 Centipède est un réseau GNSS temps réel collaboratif, ouvert et Open Source.

Voir aussi 
 , une série de films d'horreur réalisés par Tom Six entre 2009 et 2014.